Chris Aberdein (1963) – ex pilota automobilistico sudafricano
 Jonathan Aberdein (1998) – pilota automobilistico sudafricano